Прибужанівська сільська рада — Львівська область, Кам'янка-Бузький район
 Прибужанівська сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район